

Прізвище 

 Мілов Вадим Маркович ( 1972) — швейцарський шахіст російського походження, гросмейстер від 1994 року
 Мілов Володимир Станіславович ( 1972) — російський політичний діяч
 Мілов Леонід Володимирович ( 1966) — український і німецький шахіст, гросмейстер від 2012 року
 Мілов Олександр Сергійович ( 1979) — український художник, кінематографіст, скульптор

Топонім 
 Мілов — громада в Німеччині, розташована в землі Мекленбург-Передня Померанія

Див. також 
 Мілова
 Мілове (значення)